Bob:
 Bob (Боб) — имя, сокращение от Роберт ().
 Microsoft Bob — программный продукт компании Microsoft, выпущенный в марте 1995 года, который предоставлял новый, простой графический интерфейс для операций на ПК.
 B.o.B — американский рэпер, продюсер и гитарист.
 BOB — код боливиано (по ISO 4217), денежной единицы Боливии.

См. также 
 Боб